Переу́лок Бала́кирева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Балакирева — улица в Астрахани.
 Переулок Балакирева — улица в Волгограде.
 Переулок Балакирева — улица в Екатеринбурге.
 Переулок Балакирева — улица в Липецке.

Украина 
 Переулок Балакирева — улица в Киеве.
 Переулок Балакирева — улица в Харькове.
 Переулок Балакирева — улица в Черкассах.